Die US Men’s Clay Court Championships 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. April 2005 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Barcelona die Open SEAT Godó gespielt, welche anders als die US Men’s Clay Court Championships, die zur Kategorie der ATP International Series zählte, zur höherdotierten International Series Gold zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Tommy Haas, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Es gewann der Deutsche Tommy Haas, der dieses Jahr im Viertelfinale ausschied. Es gewann Andy Roddick, der das fünfte Mal in Folge das Finale erreicht hatte und Setlistenerster war, seinen dritten Titel. Im Finale besiegte er den Frantzosen Sébastien Grosjean. Es war Roddicks 17. Titel. Im Doppel siegten im Vorjahr Mardy Fish und James Blake, die diesmal in der ersten Runde ausschieden. Den Titel gewannen nach 2003 erneut Mark Knowles und Daniel Nestor, die damit ihren 30. gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Houston